Герасименки — деревня в Краснинском районе Смоленской области России.  С 2017г. - в составе Гусинского сельского поселения (до этого относилась к Красновскому сельскому поселению). Население — 16 жителей (2007 год).  
 
Расположена в западной части области в 23 км к северо-западу от Красного, в 2 км южнее автодороги , на правом берегу реки Днепр. В 3,5 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Красное на линии Москва — Минск.

История 
На картах Могилевской губернии с 1772г. (в т.ч. и периода Могилевского наместничества, 1778-1796гг.) данный населенный пункт, скорее всего, назывался Горастьменка. Территориально деревня относилась к 4 благочинию Могилевской епархии, имелась церковь св. Григория Богослова.

По состоянию на 1880-е гг.  "Герасименки, село бывшее владельческое (т.е. принадлежавшее ранее дворянам, с живущими там крепостными); при реке Днепре, дворов 34, жителей 217, церковь православная, богадельня, школа". 

В 1910г. село Герасименки  Московско-Брянской железной дороги имело 57 дворов, проживало 200 мужчин, 202 женщины. 

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

После освобождения в деревне располагалось управление 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса.

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)